1. DOL Radenska Classic 2010/2011 - 20. sezon rozgrywek o mistrzostwo Słowenii organizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (słow. Odbojkarska zveza Slovenije). Zainaugurowany został 2 października 2010 roku i trwał do 27 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge -  i .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Modra skupina (miejsca 1-6)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Uwaga: Drużyny grające w Lidze Środkowoeuropejskiej oraz zwycięzca fazy zasadniczej drugą fazę rozpoczynają z 6 pkt. Drużyny, które zajęły miejsca 2-4 w fazie zasadniczej, drugą fazę rozpoczynają z kolejno: 4, 2 i 0 pkt.

Zelena skupina (miejsca 7-12)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, frekwencja

Liderzy

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2010 w Słowenii
2011 w Słowenii